Braccio di Ferro (Popeye) – personaggio di fumetto e animazione
Popeye - Braccio di Ferro – film del 1980
Popeye – videogioco arcade del 1982
Popeye – videogioco per computer del 1985
Popeye – videogioco per Game Boy del 1990
Operazione Popeye – programma di modificazione del clima nel sud est asiatico nel periodo della Guerra del Vietnam